Niemcy:
 Ottensen – dzielnica Buxtehude
 Ottensen – dzielnica Hamburga